Zemánek oder Zemanek ist der Familienname folgender Personen:

 Evi Zemanek (* 1976), deutsche Kulturwissenschaftlerin
 Heinz Zemanek (1920–2014), österreichischer Ingenieur und Computerpionier
 Inka Zemánková (1915–2000), tschechoslowakische Swing-Sängerin 
 Josef Augustinus Zemanek (1943–2021), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Karl Zemanek (* 1929), österreichischer Jurist und Völkerrechtsexperte
 Kevin Zemanek (* 1978), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch
 Zeman
 Heinz-Zemanek-Preis